Ви́ктор Ши́лов:
 Шилов, Виктор Васильевич (род. 1955) — педагог и музыкант.
 Шилов, Виктор Викторович (род. 1964) — российский художник.
 Шилов, Виктор Григорьевич (1945—2021) — советский хоккеист.